Monotropastrum är ett släkte av ljungväxter. Monotropastrum ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Monotropastrum